Ренфрушир (, , ) — один из 32 округов Шотландии. Граничит с округами Ист-Ренфрушир на юго-востоке, Норт-Эршир на юго-западе, Инверклайд на северо-западе, Уэст-Данбартоншир на севере и Глазго-Сити на востоке.

Города 
 Джонстон (Johnstone)
 Пейсли (Paisley)
 Ренфру (Renfrew)